Usina Hidrelétrica Jatobá, usina hidrelétrica em projeto no Rio Tapajós, no Pará, Brasil
 Jatobá – uma árvore originalmente encontrada na Amazônia e Mata Atlântica brasileiras, nome também utilizado para todas espécies do gênero.
 Jatobá – Um personagem ficcional na novela América, exibida pela Rede Globo

Pessoas 
 Rosana Jatobá – jornalista brasileira

Localidades 

 Jatobá (Maranhão)
 Jatobá (Pernambuco)
 Jatobá (Patos)
 Jatobá (Dom Basílio)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de espécies